SS Abukir (stoomschip) - Brits kuststoomschip
 Aboukir (stad) - voormalige Egyptische stad, nu grotendeels in zee verdwenen
 Baai van Aboukir - baai in Egypte
 Aboukir (Jamaica) - Plaats in Jamaica